Reis nebo Reiss může znamenat:

Reis (hodnost) 
 Piri Reis (Hadži Ahmed Muhaddin Piri; asi 1470–1555), turecký námořník a kartograf
 Turgut Reis alias Dragut (1485–1565), osmanský pirát, korzár a admirál řeckého původu

příjmení 
 Edivândio Sequeira Reis (* 1991), kapverdský fotbalový útočník
 Ernst Reiss (1920–2010), švýcarský horolezec
 Franz Reiß (Reiss; 1808–1861), český a rakouský lékař, vysokoškolský pedagog
 Johann Philipp Reis (1834–1874), německý fyzik, jeden z vynálezců telefonu a mikrofonu
 Josef Reis (1915–1974), politik Komunistické strany Československa německé národnosti
 Marcos Roberto Silveira Reis (Marcos; * 1973), brazilský fotbalový brankář

Související články 
 Rais
 Reisz
 Národní park Reisa

Židovská příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení